Білопільська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Білопільська волость — Бердичівського повіту Київської губернії;
 Білопільська волость — Сумського повіту Харківської губернії.